Дженнифер Хауэлл () — канадская актриса, известная озвучиванием Биби в анимационном сериале «Южный парк». Также Хауэлл является продюсером этого шоу и занимается кастингом актёров-детей для озвучивания дошкольников. Она участвовала и в других проектах Мэтта Стоуна и Трея Паркера — была продюсером сериала «Это мой Буш!» и ассистентом режиссёра фильма «Оргазмо».

Ссылки 
 На IMDb

Южный Парк
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Википедия:Биографии современников